August Willem (Berliner Stadtschloss, 9 augustus 1722 — Oranienburg, 12 juni 1758), Prins van Pruisen, was het elfde kind van Frederik Willem I van Pruisen en Sophia Dorothea van Hannover.

August Willem kreeg de titel Prins van Pruisen in 1744, omdat zijn broer, koning Frederik de Grote kinderloos was. Omdat August Willem eerder stierf dan zijn broer, werd zijn oudste zoon Frederik Willem troonopvolger.

Hij vocht als legeraanvoerder in de Zevenjarige Oorlog (1756-1763). Het Pruisische leger leed in 1757 een gevoelige nederlaag bij de Slag bij Kolin. August Willem kreeg hier de schuld van en viel in ongenade bij zijn broer, koning Frederik II van Pruisen. Hij nam ontslag en overleed een jaar later verbitterd en teleurgesteld aan een hersenbloeding.

Huwelijk en kinderen
August Willem trouwde op 6 januari 1742 met Amalia van Brunswijk-Wolfenbüttel (1722-1780), dochter van hertog Ferdinand Albrecht II van Brunswijk-Wolfenbüttel, met wie hij de volgende kinderen kreeg:
 Frederik Willem II (1744-1797), koning van Pruisen, gehuwd met Elisabeth Christine Ulrike van Brunswijk-Wolfenbüttel (1746-1840), dochter van Karel I van Brunswijk-Wolfenbüttel, en later met Frederika van Hessen-Darmstadt (1751-1805)
 Frederik Hendrik Karel (1747-1767)
 Frederika Sophia Wilhelmina (1751-1820), gehuwd met stadhouder Willem V van Oranje-Nassau (1748-1806)
 George Karel Emil (1758-1759)

Voorvaderen 

Prins(es) van Pruisen
Pruisen, A
Pruisen, A